Op het toernooi van Wimbledon in 1989 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 28 juni tot en met 9 juli 1989.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Steffi Graf en Gabriela Sabatini waren als vijfde geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Nicole Provis en Elna Reinach.

Het eerste reekshoofd, Martina Navrátilová en Pam Shriver, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste Tsjecho-Slowaakse duo Jana Novotná en Helena Suková won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Larisa Savtsjenko en Natallja Zverava (Sovjet-Unie) in twee sets. Het was hun zesde gezamenlijke titel, de eerste op een grandslamtoernooi. Novotná had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Suková 24.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Zeven Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Brenda Schultz speelde samen met Andrea Temesvári-Trunkos uit Hongarije – zij waren als veertiende geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin zij het moesten afleggen tegen het eerste reekshoofd Navrátilová/Shriver.
 Manon Bollegraf en de West-Duitse Eva Pfaff waren als twaalfde geplaatst – zij bereikten de derde ronde, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.
 Hester Witvoet en de Australische Louise Field kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Carin Bakkum en Nicole Jagerman verloren meteen hun openingspartij.
 Ook Ingelise Driehuis en Amy Frazier (VS) hadden de eerste ronde als eindstation.
 Amy van Buuren en de Japanse Rika Hiraki hadden zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – na hun eerste optreden aldaar konden zij eveneens huiswaarts keren.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1989